Helcogrammoides — рід трьохперок (Tripterygiidae), що містить три види.

Види 
 Helcogrammoides antarcticus (Tomo, 1981)
 Helcogrammoides chilensis (Cancino, 1960)
 Helcogrammoides cunninghami (Smitt, 1898)

Посилання 

Трьохперкові
Роди риб